...And Now Back to Our Programming è il secondo album studio degli Aus-Rotten.

Tracce 
 ...And Now Back to Our Programming
 Sexist Appeal
 Pathetic Humanity
 The Promise Keepers
 The Dying and the Dead
 Welfare Recipients
 Xenophobia

 versione CD
 World Bank
 Capital Punishment
 Tax Shelter
 Media Blackout

Collegamenti esterni